Рио де ла Плата може бити:

 Рио де ла Плата (естуар), естуар 
 Провинција Рио де ла Плата је име територије која је обухватала Аргентину, Уругвај и Боливију пре њеног распада
 Рио де ла Плата (регион), културни регион који обједињује Уругвај, Буенос Ајрес и аргентинску обалу.
 Вицекраљевство Рио де ла Плата, вицекраљевство у шпанским америчким колонијама у 18. веку. 
 Рио де ла Плата (Маскота), насеље је у Мексику у савезној држави Халиско у општини Маскота